Джеймс Уолкотт (; р. , , США) — американский журналист, известный критикой современных СМИ. Культурный критик журнала Vanity Fair.

Биография 
Родился в Балтиморе, штат Мэриленд. Учился в местном Университете Фростбурга в течение двух лет, затем переехал в Нью-Йорк, где начал работать секретарём в газете The Village Voice.

Был обозревателем СМИ и массовой культуры в изданиях Esquire, Harper’s Magazine, The New Yorker, The New York Review of Books, New York Magazine. Перешёл на работу в Vanity Fair по приглашению писателя и редактора Лео Лермана.

Автор ряда книг, в том числе — «Бойцовые пудели и другие медиамутанты» («Attack Poodles and Other Media Mutants», 2004), содержащей критику в адрес телеканала Fox News — Уолкотт называет его редакторов «сторожевыми псами» Джорджа Буша.

За книгу «Critical Mass» награждён американским ПЕН-клубом премией имени Диамонштейн-Шпильвогель за лучшее произведение искусства или эссе.

Личная жизнь 

Женат на редакторе Vanity Fair .

С 2007 года практикует  Трансцендентальной медитации.

Библиография 
 The catsitters (2001)
 Attack Poodles and Other Media Mutants: The Looting of the News in a Time of Terror (2004)
 Lucking Out: My Life Getting Down and Semi-Dirty in Seventies New York (2011)
 Critical Mass: Four Decades of Essays, Reviews, Hand Grenades, and Hurrahs (2013)

Примечания

Ссылки 
 James Wolcott's blog, at Vanity Fair
 James Wolcott's blog, before 2006-10-18
 Maneker, Marion, "The King James Version: Critic James Wolcott, the reigning monarch of the literary put-down, is about to publish his first novel, and legions of his victims are already sharpening their knives", New York magazine, June 11, 2001
 Bernhard, Brendan, "Medium Cool: James Wolcott on lowbrow vs. highbrow, common sense and his first novel, The Catsitters", , June 27, 2001.

Журналисты США
Писатели США
Блогеры США
Выпускники Фростбургского государственного университета